Бадан — невелике рибальське судно типу дау
 Бадан (Bergenia) — рід родини ломикаменевих (Saxifragaceae)
 Бадан-Яворенко Олександр Іванович (1894—1937) — український політичний діяч.

Топонім 

 Бадан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан.
 Бадан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од.